La saison 2019-2020 est la onzième saison de la MHL, le championnat de hockey sur glace des équipes juniors de la KHL. Le , la ligue annule la fin de saison en raison de la pandémie de maladie à coronavirus.

Saison régulière

Coupe Kharlamov

Références

Article connexe 
Saison 2019-2020 de la KHL

MHL
Saison de la MHL
Compétition de hockey sur glace annulée en raison de la pandémie de Covid-19